Voksenkollen (heuvel), heuvel in Voksenåsen, Oslo, Noorwegen
Voksenkollen sanatorium, sanatorium in Oslo, Noorwegen
Voksenkollen (metrostation), metrostation in Oslo, Noorwegen